Джордж Буш е името на двама президенти на САЩ:

 Джордж Хърбърт Уокър Буш, 41-вият президент на САЩ (1989-93).
 Джордж Уокър Буш, 43-тият президент на САЩ (2001-09), син на Джордж Хърбърт Уокър Буш.